Hong Kong peut faire référence à :

Toponyme 

 Hong Kong, ville en Chine, 
 Hong Kong, station de métro (MTR) à Hong Kong, 
 Hong Kong, colonie du Royaume-Uni de 1841 à 1997.

Œuvres 

 Hong Kong, comics américain de Batman publié en 2004,
 Hong Kong, chanson de Gorillaz,
 Hong Kong, album live de Jean Michel Jarre,
 Hong Kong, film de 1952 avec Ronald Reagan,
 Hong Kong, série télévisée.

Autres 
 Hong Kong, cultivar de rosier,
 Hong Kong, jeu de cartes.